Gerhard Breit ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Breit (Politiker) (1930–1989) deutscher Politiker (CDU)
 Gerhard Breit (* 1954), österreichischer Gitarrist, Musiker und Schauspieler, siehe Eik Breit